Вошиньйо́н, Вошіньйон () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 50 км на південний захід від Діжона.

Історія 

1 січня 2017 року Вошиньйон і Кормо-ле-Гран було об'єднано в новий муніципалітет Кормо-Вошиньон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вошиньйон на сайті французького Національного інституту географії
 Вошиньйон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вошиньйон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вошиньйон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вошиньйон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Ор